Kingsbury – stazione della linea Jubilee della metropolitana di Londra
 Regno Unito
Kingsbury – quartiere di Londra
Kingsbury – parrocchia civile del Warwickshire
 Stati Uniti d'America
Kingsbury – città della Contea di LaPorte, Indiana
Kingsbury – plantation della Contea di Piscataquis, Maine
Kingsbury – census-designated place della Contea di Douglas, Nevada
Kingsbury – città della Contea di Washington, New York
Kingsbury – census-designated place della Contea di Guadalupe, Texas
Contea di Kingsbury – contea del Dakota del Sud